peut désigner :

Cobra Command est un jeu vidéo de type rail shooter développé par Data East et sorti en 1984 ;
Cobra Command  est un jeu vidéo de type shoot them up lui aussi développé par Data East et sorti en 1988 ;
 Cobra Command, une organisation fictive de G.I. Joe.